WIMP est un acronyme qui peut signifier :
 , des particules exotiques pouvant constituer la matière noire ;
 , un paradigme en informatique.
Le choix de cet acronyme n'est pas sans arrière-pensée, car l'anglais wimp signifie .
Acronyme
Homonymie d'acronyme